Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Nederlandse club Feyenoord hebben getraind van 1921 tot op heden.

Feyenoord
Feyenoord
Trainers